Horní náměstí je veřejné prostranství ve více městech:

 Horní náměstí (Brno-Bystrc)
 Horní náměstí (Bzenec)
 Horní náměstí (Humpolec)
 Horní náměstí (Jablonec nad Jizerou)
 Horní náměstí (Olomouc)
 Horní náměstí (Odolena Voda)
 Horní náměstí (Opava)
 Horní náměstí (Přerov)
 Horní náměstí (Rokytnice nad Jizerou)
 Horní náměstí (Slavičín)
 Horní náměstí (Šternberk)
 Horní náměstí (Vsetín)
 Horní náměstí (Znojmo)

Občanské sdružení Horní náměstí je spolek, působící v Brně-Bystrci.

!